kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie
 kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Skoczowie
 kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Piotrkowie Trybunalskim
 kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Wilnie
 kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Żyrmunach
 kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku
Zobacz też:
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
 kościół Świętego Krzyża
 parafia Znalezienia Krzyża Świętego